Jeffrey Jones (ator)
 Jeffrey Catherine Jones

Desambiguações de antropônimos